Watkins Glen – villaggio e census-designated place della contea di Schuyler, New York
 Watkins Glen International – autodromo situato presso l'omonimo villaggio
 Watkins Glen State Park – Parco statale situato presso l'omonimo villaggio
 Summer Jam at Watkins Glen – Festival rock all'aperto svoltosi a Watkins Glen nel 1973